Пенчин — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пенчин — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Пенчин — агрогородок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.